Nakhon Si Thammarat – miasto w Tajlandii
 Nakhon Si Thammarat – prowincja w Tajlandii